Călăraşi (konjica), rumunjsko-moldavska povijesna konjica

Rumunjska:
 Călăraşi (grad)
 Călăraşi (županija)
 Călăraşi (Călăraşi, Rumunjska)
 Călăraşi (Botoşani, Rumunjska)
 Călăraşi (Cluj, Rumunjska)
 Călăraşi (Dolj, Rumunjska)

Moldova:
 Călăraşi (grad u Moldovi)
 Călăraşi (okrug u Moldovi)